Радьково — топоним, название населённых пунктов.

Россия 
 Радьково — деревня в Сухиничском районе Калужской области.

Украина 
 Радьково — село в Волчанском районе Харьковской области.

См. также 
 Радьков